Przekaźnik mocowy (ang. power relay) - jest to przekaźnik pomiarowy zasilany napięciem i prądem sinusoidalnym, w którym wielkością pomiarową jest iloczyn wartości skutecznych napięcia, prądu oraz kosinusa sumy dwóch kątów - kąta fazowego φ między napięciem i prądem oraz stałego kąta α zwanego kątem wewnętrznym przekaźnika mocowego.

Przypisy

Bibliografia 
 Żydanowicz J.: "Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa" Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, t. I-III, Warszawa 1979, 1985, 1987;

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa